Ву́дворд () — англійське прізвище.

Відомі носії:

  (; 1864—1944) — англійський палеонтолог.
 Барбара Вудворд (;  1961) — британська дипломатка і експерт з Китаю.
 Боб Вудворд (;  1943) — американський журналіст.
 Вів'єн Вудворд (; 1879—1954) — англійський футболіст.
 Ґейб Вудворд (;  1979) — американський плавець, олімпійський медаліст (2004).
 Джоан Вудворд (;  1930) — американська акторка.
  (;  1971) — англійський підприємець та інвестиційний банкір.
 Едвард Вудворд (; 1930—2009) — британський актор і співак.
 Роберт Бернс Вудворд (; 1917—1979) — американський хімік-органік.
 Фредді Вудворд (;  1995) — англійський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Шеннон Вудворд (;  1984) — американська акторка.